Меттениуса () — род цветковых растений, единственный в монотипных семействе Меттениусовые () и порядке . Содержит 7 (по другим источникам, 3) видов.

Ареал 
Виды рода обнаружены в Перу, Коста-Рике, Эквадоре, Колумбии, Венесуэле, а также в восточных Андах на высотах 160—2000 м.

Ботаническое описание 
Вечнозелёные деревья, достигающие высоты 4-20 м. Молодые ветви опушённые. Листья очерёдные, черешковые, цельные. Имеются прилистники.

Пазушные цимозные соцветия с 2-4 прицветниками и 2-17 актиноморфными гермафродитными цветками. Пять чашелистиков срастаются примерно на 1/3 от основания, а также загибаются назад, где расположены 5 красных опушённых лепестков. Венчик длиной около 4 см. Пять пыльников 0,8 см длиной, от каждого отходит 3 отростка, похожих на крылья ветряной мельницы, образованных за счёт разрастания соединительной зоны с остальной частью тычинки. Завязь верхняя, одногнёздная, необычная тем, что яйцеклетки находятся в верхней части плодолистика (планцетация). Крупные нитевидные столбики заканчиваются точкообразными рыльцами.

Плод — костянка с деревянистым эндокарпием. Семена богаты белым эндоспермом.

История 
Род был назван Германом Карстеном в честь немецкого ботаника Георга Генриха Меттениуса.

Таксономическое положение 

В 2007 году были проведены молекулярно-филогенетические исследования, в ходе которых было установлено, что меттениуса является базальной группой ламиид (lamiids), но не является близким родственником какого-либо семейства ламиид и не относится к какому-либо признанному порядку. Также было рекомендовано выделить этот род в самостоятельное семейство.

Виды 
 
 
 
 
 
 
 
Некоторые источники относят к роду всего лишь три вида — Metteniusa edulis, Metteniusa nucifera и Metteniusa tessmanniana.

Примечания

Литература 
 Umberto Quattrocchi. 2000. CRC World Dictionary of Plant Names volume III, page 1672. CRC Press: Boca Raton; New York; Washington,DC;, USA. London, UK.
 Gustavo Lozano-Contreras and Nubia B. de Lozano. 1994. «Una Nueva Especie de Metteniusa Karsten (Metteniusaceae) de Colombia». Novon 4(3):266-270.
 Gustavo Lozano-Contreras and Nubia B. de Lozano. 1988. «Metteniusaceae» Monograph 11 In: Polidoro Pinto and Gustavo Lozano-Contreras (editors). Flora de Colombia. Instituto de Ciencias Naturales, Universidad Nacional de Colombia.
 Favio González, Julio Betancur, Olivier Maurin, John V. Freudenstein, and Mark W. Chase. 2007. «Metteniusaceae, an early-diverging family in the lamiid clade». Taxon 56(3):795-800.
 James L. Reveal. 2008 onward. «A Checklist of Family and Suprafamilial Names for Extant Vascular Plants.» At: Home page of James L. Reveal and C. Rose Broome. (see External links below).

Ссылки 
 https://web.archive.org/web/20130827073029/http://www.plantsystematics.org/reveal/pbio/fam/supgennames.html

Семейства растений
Двудольные
Таксоны растений, названные в честь людей
Порядки растений